Garnerin ist der Familienname folgender Personen:

 André-Jacques Garnerin (1769–1823), Erfinder des Fallschirms
 Elise Garnerin, Nichte André-Jacques Garnerins und als Mitglied seiner Luftakrobatentruppe Ballonfahrerin, Luftakrobatin und Fallschirmspringerin

Siehe auch:
 Garnerin Point, Landspitze an der Danco-Küste des westantarktischen Grahamlands